Niobijum hlorid se može odnositi na:

 Niobijum(IV) hlorid (niobijum tetrahlorid), NbCl4
 Niobijum(V) hlorid (niobijum pentahlorid), NbCl5

Једињења ниобијума